Трегубов, Николай:
 Трегубов, Николай Иванович (1912—1997) — украинский балетмейстер, заслуженный деятель искусств УССР.
 Трегубов, Николай Михайлович (1919—1950) — Герой Советского Союза.
 Трегубов, Николай Николаевич (1835 — ?) — генерал от артиллерии Российской и императорской армии, участник Крымской войны.
 Трегубов, Николай Петрович (1922—1996) — депутат Верховного Совета СССР, директор Мосглавторга.
 Трегубов, Николай Яковлевич (1756—1845) — генерал-майор, градоначальник Одессы.